Халыков — тюркоязычная фамилия, имеет женскую форму Халыкова.
 Халыков, Абдул Сулейман оглы (1915—1996) — почетный сотрудник органов государственной безопасности СССР, генерал-майор, заместитель Председателя КГБ Азербайджанской ССР
 Халыков, Ахмет (1926—2006) — старший чабан совхоза «Караузякский» Сырдарьинского района Кзыл-Ординской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Халыков, Газанфар Алекпер оглы (1898—1981) — азербайджанский советский график, живописец, театральный художник.